Peetz ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Peetz, deutscher Metallurge
 Hans Günter Peetz (1930–1981), deutscher Richter am Bundesgerichtshof
 Hartwig Peetz (1822–1892), deutscher Finanzbeamter und Lokalhistoriker
 Ludwig Peetz (1893–1972), deutscher Richter am Bundesgerichtshof
 Melanie Peetz (* 1977), deutsche römisch-katholische Theologin 
 Monika Peetz (* 1963), deutsche Drehbuchautorin und Schriftstellerin
 Sebastian Peetz (* 1968), deutscher Künstler und Designer
 Wilfried Peetz (* 1945), deutscher Sänger und Komponist
 Wilhelm Peetz (1892–1935), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Petz
 Paetz
 Pätz (Begriffsklärung)
 Pähtz
 Beetz